Verreaux kan som auktorsförkortning betyda:

 Edouard Verreaux
 Jules Verreaux

Robotskapade auktorsförkortningar